Tolvte etape af Tour de France 2009 blev kørt torsdag d. 16. juli og gik fra Tonnerre til Vittel.
Ruten var 211,5 km lang.

 Etape: 12
 Dato: 16. juli
 Længde: 211,5 km
 Danske resultater:
 1. Nicki Sørensen 4:52.24
 78. Chris Anker Sørensen + 5.58
 148. Brian Vandborg + 5.58
 Gennemsnitshastighed: 43,3 km/t

Point- og bjergspurter

1. sprint (Channes) 
Efter 32 km

2. sprint (Longchamp-sur-Aujon) 
Efter 90 km

3. sprint (Saint-Thiébault) 
Efter 169 km

1. bjerg (Côte de Baon) 
4. kategori stigning efter 19 km

2. bjerg (Côte de Gye-sur-Seine) 
4. kategori stigning efter 55 km

3. bjerg (Côte d'Essoyes) 
4. kategori stigning efter 64,5 km

4. bjerg (Côte des Grands-Bois) 
4. kategori stigning efter 150 km

5. bjerg (Côte de Morlaix) 
4. kategori stigning efter 156,5 km

6. bjerg (Côte de Bourmont) 
3. kategori stigning efter 170,5 km

Udgåede ryttere 
 102  Jérôme Coppel fra  udgik.
 113  Rui Costa fra  stillede ikke til start.
 134  Angelo Furlan fra  udgik.
 175  Romain Feillu fra  udgik.

Resultatliste

Eksterne henvisninger 
 Etapeside  på Letour.fr     

12

en:2009 Tour de France, Stage 12 to Stage 21#Stage 12